Сла́вгород () (до 23 мая 1945 — Пропойск, ) — город в Белоруссии, административный центр Славгородского района Могилёвской области. Узел автодорог на Могилёв, Рогачёв, Чериков. Пристань на реке Сож. Население составляет 7900 человек (1 января 2019 года).

География 
Расположен на месте впадения реки Проня в Сож, в 58 км от Кричева, в 76 км от Могилёва.

История 
С X века территория, на которой на мысу у впадения в реку Сож её притока Проня возникло давшее начало Пропойску поселение, была в составе Киевской Руси. Первая запись о поселении на месте города датируется 1136 годом. В 1197 году укреплённое деревянно-земляными оборонительными стенами поселение (древние названия — Прупой, Пропошек, Прупошеск, Пропошеск) в составе удельного Мстиславского княжества было присоединено князем Мстиславом Романовичем к Смоленскому княжеству.

В 1359 году Мстиславское княжество было присоединено литовским князем Ольгердом к Литовскому княжеству. В списке русских городов дальних и ближних конца XIV века Пропойск числился среди принадлежавших ранее киевским князьям городов, переданных литовскому князю Скиргайло.

Пропойск неоднократно был разоряем военными действиями — во время восстания С. Наливайко (1595), в период войны России и Речи Посполитой (1654—1667), в годы Северной войны (1700—1721).

Был административным центром Пропойского староства. В Пропойске в 1607 году впервые появился Лжедмитрий II, где был схвачен как лазутчик. На 1690 год в местечке 3 церкви: Пречистенская, Святого Николая и Святого Юрия. В 1708 году недалеко от Пропойска русскими войсками был разбит корпус шведского генерала Левенгаупта.

После первого раздела Речи Посполитой (1772) отошёл к Российской империи и был подарен Екатериной II князю А. М. Голицыну.

Ранее город был портовым, о чём символизировал якорь на старом гербе города, но с 2005 года герб был изменён, теперь на нём изображен золотой памятник, воздвигнутый в честь победы русских войск в 1708 году у деревни Лесная. В 1851 году через Пропойск прошло Московско-Варшавское шоссе.

В 1897 году в местечке Пропойск насчитывалось 618 дворов, 4531 житель. Имелись 3 канатных завода, 10 кузниц, 4 мельницы, 3 круподёрки,10 маслобоен, пароходная пристань, почтово-телеграфная станция, хлебозапасный магазин, 80 лавок, 3 корчмы, 3 заездных дома и 2 церкви.

С 27 сентября 1938 — городской посёлок, с 23 мая 1945 — вновь город.

В годы Великой Отечественной войны 15 июля 1941 года захвачен немецкими войсками, после чего в течение всего июля советские войска безуспешно пытались отвоевать город. Освобожден 25 ноября 1943 года войсками 3-й и 50-й армий Белорусского фронта.

Командир 362-й дивизии, высокий, полный генерал В. Н. Далматов, хороший командир и прекрасный товарищ, донося мне на третий день о занятии села Рудня, поставил необычное условие:
— Город Пропойск не входит в полосу нашей армии, но мы можем им овладеть при условии, что вы не будете возбуждать ходатайства о присвоении дивизии наименования Пропойской.
Конечно, я ему это обещал, и в тринадцать часов того же дня дивизия овладела городом Пропойск, а к исходу дня заняла деревни Шеломы и Ржавка.

Название 
До 1945 года Славгород носил название Пропойск. Название Прупой, Пропой изначально относилось к водному участку, где река Проня сливалась с Сожем. Слово пропой означает «сильный водоворот, образующийся при слиянии рек» (в частности, при впадении Прони в Сож). Рядом располагалось поселение, которое, как и протока, носило название «Прупой». В дальнейшем название города, как и должно быть в подобных случаях (когда наименование образуется от обозначений речек или участков реки), использовалось с суффиксом -ск — Пропойск. По популярной легенде переименован в связи с присвоением дивизии, освобождавшей город, звания гвардейской, наименование «Гвардейская Пропойская дивизия» оказалось неблагозвучным. Но никаких военных подразделений и соединений с названиями «Пропойский» или «Славгородский» никогда не существовало, а легенда появилась, вероятно, на основании мемуаров Горбатова. По другой легенде, новое имя Пропойску — Славгород — лично дал Сталин, вписав его в список городов, в честь которых давали салют Победы в Москве. Сталин якобы решил, что «Пропойск» — не слишком благозвучное для такого исторического момента название. Однако переименование произошло только через полтора года после освобождения рабочего поселка Пропойск, вероятно в связи с возвращением ему статуса города.

Название «Славгород» было присвоено несмотря на то, что одноимённый город с 1914 года уже существовал на Алтае, а одноимённый посёлок с 1938 года — в Днепропетровской области Украинской ССР.

Население 

По данным переписи 1939 года, в Пропойске проживали 3351 белорус (71,1 %), 1038 евреев (22 %), 282 русских (6 %), 29 украинцев.

Промышленность 
В городе работают следующие предприятия:
 Производственный цех ОАО «Красный пищевик»
 Производственный цех ОАО «Бабушкина Крынка» (сыродельный завод), также около 15 фермеров занимаются производством разных видов сыра.
 Предприятие по производству хлеба, хлебобулочных изделий Славгородского райпо (хлебозавод)

Образование 
В Славгороде действуют 2 средние, музыкальная и детско-юношеская спортивная школы.

Славгородский профессиональный лицей (филиал Кричевского профессионального агротехнического колледжа) готовит трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, слесарей по ремонту сельскохозяйственной техники, водителей категории C, каменщиков, электромонтёров.

Культура 
В Славгороде действует районный историко-краеведческий музей, в котором собрано 806 музейных предметов основного фонда (2016 год). В 2016 году музей посетили 2,2 тыс. человек, в 2015 году — 1,4 тыс. человек.

Достопримечательности 
 Городище Прупой (Пропошеск). Расположено возле правого берега реки Сож, на территории современного городского парка. До наших дней сохранились остатки вала и рва, возведённых в XII веке. К северу от городища прослеживаются следы неукреплённого посада. Верхняя часть культурного слоя содержит предметы времён Древнерусского государства (гончарную керамику, стеклянные браслеты), а более глубокие — материалы эпох железного века и неолита.
 Ансамбль церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Построена в 1791—1793 гг. князем Алексеем Михайловичем Голицыным в стиле классицизма. Интерьер украшен иконостасом, живописью и великолепными фресками, в которых изначально насчитывалось 57 сюжетов Ветхого и Нового Заветов. На строительство будущего храма были приглашены известные по тем временам мастер, каменщик Лука Иванов и русский архитектор Николай Львов. В росписи внутренних стен и иконостаса принимали участие лучшие московские живописцы. Среди художников, писавших фрески, упоминается Владимир Боровиковский (автор портретов Екатерины II, Павла I и многих других высокопоставленных лиц Российской империи).
 Приходская школа конца XVIII века.
 Славгород, почтовая станция середины XIX века. На станции был Пушкин А. С.,проездом в 1820 и 1824 годах.
 В окрестностях города находятся стоянки времён каменного века и курганные могильники.

В культуре 
У Константина Симонова есть посвящённое городу стихотворение «Сказка о городе Пропойске» (1943).

Города-побратимы 
 Арзамас (Россия)

См. также 
 Гетто в Славгороде

Примечания

Ссылки 
 Славгородский виртуальный музей "Наследие"

Литература 
 Славгород // Туристская энциклопедия Беларуси / редкол. Г. П. Пашков [и др.]; под общ. ред. И. И. Пирожника. — Мн., 2007.— 648 с. ISBN 978-985-11-0384-9.
 Propojsk // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.Tom IX: Poźajście — Ruksze. — Warszawa, 1888. S. 51—52
 Слаўгарад // Нашы гарады : [грамадска-палітычнае даведачнае выданне] / У. А. Малішэўскі, П. М. Пабока. — Мінск : Народная асвета, 1991. — 303 с : фота. — ISBN 5-341-00240-7

Переименованные населённые пункты Белоруссии
Смоленское княжество
Населённые пункты Славгородского района (Могилёвская область)
Города Древней Руси
Славгород (Белоруссия)
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Города Могилёвской области
Районные центры Могилёвской области